Ченцы — деревня в Глебовском сельском округе Пригородного сельского поселения Переславского района Ярославской области на реке Кубри.

Население 
Население на 1 января 2007 года — 2 человека.

История 

Пустошь Горицкого монастыря в Новосельском стане, которая была заселена после 1744 года 11 крестьянами из Яропольца.

Происходит название от фамилии Ченцов. Это «грозная» фамилия того времени. Легенда гласит: «Ченцы это низшие служители, но в то же время „опасные“. Люди имеющие фамилию ченцов, странные, иногда страшные, но бывают и умные, что редкость».

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района